Hr.Ms. Bruinvisch (1942) - hulpmijnenveger
 Zr.Ms. Bruinvis (1994) - onderzeeboot